Arne Bohman kan syfta på flera personer:

 Arne Bohman (konstnär), svensk konstnär
 Arne Bohman (krögare), svensk krögare